Elektromyografie
 EMG Belgium, een Belgisch bedrĳf dat zich bezighoudt met het technisch faciliteren mediaproducties
 EMG Deutschland, een Duits bedrĳf dat zich bezighoudt met het technisch faciliteren mediaproducties
 EMG Nederland, een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met het technisch faciliteren mediaproducties
 Erdee Media Groep, een christelijke mediaorganisatie
 Syndroom van Beckwith-Wiedemann, een genetische aandoening
 Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG), een cursus die het CBR kan opleggen aan weggebruikers die gevaarlijk gedrag vertonen
 EMG (bedrijf), Amerikaanse fabrikant van gitaarelementen